Zou kan som auktorsförkortning betyda:

 Huanguang Zou
 Zhi-Wen Zou

Robotskapade auktorsförkortningar